Jemens guvernement är första nivåns administrativa indelning i Jemen. Landet är indelat i 21 guvernement (, muhafazah) som i sin tur är indelade i mindre distrikt.

Lista över Jemens guvernement

Noter
. Räknas ej som eget guvernement utan en särskild kommun innefattande den nationella huvudstaden med omnejd. Administreras separat från guvernementet Sana'a.

Se även 
 ISO 3166-2:YE, Jemens ISO 3166-2-kod.

Källor 

 
Administrativa indelningar av länder i Asien

he:תימן#שלטון מקומי